Stânișoara se poate referi la:

 Râul Stânișoara, Pârcălabul, curs de apă, afluent al râului Pârcălabul
 Râul Stânișoara, Sibișel, curs de apă, unul din cele două brațe care formează râul Sibișel

 Pasul Stânișoara, trecătoare situată în Munții Stânișoarei la limita dintre județele Neamț și Suceava
 Mănăstirea Stănișoara, mănăstire situată pe teritoriul orașului Călimănești, în județul Vâlcea

Râul Stânișoara 
 Râul Stânișoara, Pârcălabul
 Râul Stânișoara, Sibișel

Altele 
 Munții Stânișoarei
 Râul Valea Stânișoarei
 Văleni-Stânișoara, Suceava
 Stănișoară, nume de familie

Vezi și 
 Stâna (dezambiguizare)